WAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wabag (Papua Nuova Guinea)